Музичу́к  — поширене українське прізвище. Походить від слова музи́ка.

 Музичук Анна Олегівна (*1990) — українська шахістка, чемпіонка України та віце-чемпіонка світу. Сестра Марії Музичук.
 Музичук Валерій Вікторович (нар. 7 жовтня 1950, Пустоха, Ружинський район, Житомирська область, УРСР) — радянський футболіст, воротар.
 Музичук Василь Опанасович (1930—1996) — український художник декоративного розпису на фарфорі; заслужений майстер народної творчості УРСР.
 Музичук Володимир Васильович (? — ?) — український радянський діяч.
 Музичук Марія Олегівна (*1992) — українська шахістка, чемпіонка України та світу. Сестра Анни Музичук.
 Музичук Олександр Миколайович (нар. 23 вересня 1973, Ківерці Волинської області, Україна) — український вчений, юрист.
 Музичук Тимофій Романович — український музикант, соліст гурту «Kalush», сопілкар.